Bongkot (Peterongan)
 Bongkot (Purwodadi)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing